Никола Настев (Попнастев) Гьошев е български просветен деец от Македония.

Биография 
Настев е роден в 1866 година в Церово, тогава в Османската империя. Брат е на революционерите Лечо Настев и Стефан Настев и баща на журналиста Сашо Настев. Завършва гимназия в Солун и Историко-филологическия факултет на Държавния университет в София. Дълги години работи сато  учител и училищен инспектор в Леринско, Битоля, Охрид и Кукуш. Поради преследвания от властите е принуден да се пресели в Свободна България, в Станимака. Женен е за Ефросина Кръстева, дъщеря на свещеник Анастас Кръстев.

Умира в 1929 година в София.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на Солунската българска мъжка гимназия
Родени в Церово
Починали в София
Възпитаници на Софийския университет